Виктор Васин: Васин, Виктор Алексеевич (1928—1992) — советский и российский боксёр.
 Васин, Виктор Васильевич (1935—2016) — советский и российский горняк, организатор производства.
 Васин, Виктор Владимирович (род. 1988) — российский футболист.
 Васин, Виктор Иванович (1930—2005) — советский футболист.
 Васин, Виктор Николаевич (род. 1928) — советский борец классического стиля.